Vertebra se poate referi la:
 Vertebra, un os în coloana vertebrală a unui animal vertebrat
 Vertebra (software), un mediu pentru dezvoltarea aplicațiilor software
 Vertebrae, albumul trupei norvegiene Enslaved

Vezi și
 Vertebrate, animale care au vertebre